

Geografia 
 Paston – villaggio e parrocchia civile nella contea del Norfolk, Inghilterra

Persone 
 Astley Paston Cooper – chirurgo e anatomista inglese
 Mark Paston – ex calciatore neozelandese
 William Paston, II conte di Yarmouth – nobile e politico inglese

Altro 
 Paston Letters – raccolta della corrispondenza della famiglia Paston negli anni fra il 1422 e il 1509